Cintanagara (Cigedug), een plaats in Indonesië
Cintanagara (Jatinagara), een plaats in Indonesië